Dit is de wereldranglijst voor mannen van juni 2017 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 1 juni 2017.

Mannen 06